

Пальчик — село, Черкаська область, Катеринопільський район

Пальчик — село, Мінська область, Червенський район

 Пальчик Віктор Іванович — заслужений працівник ветеринарної медицини України

Примітки